Matthew Wilson (1977) ausztrál országúti kerékpáros
 Matthew Wilson (1987) brit autóversenyző
 Matthew Wilson brit színész
 Matthew Wilson (1998) ausztrál úszó